Andrea Vantini (1953-2010) – allenatore di atletica leggera italiano
 Andrea Vantini (1969) – cantautore italiano